Bijele Vode est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Bijele Vode, un village situé dans la municipalité de Kakanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Bijele Vode, un village situé sur le territoire de la Ville de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Bijele Vode, un village situé dans la municipalité de Glina, comitat de Sisak-Moslavina.

Voir aussi 
Bele Vode